Кунстхалле:

 Кунстхалле — название, закрепившееся за некоторыми художественными музеями.
 Кунстхалле — здание для проведения художественных выставок в Берне.
 Кунстхалле — государственный художественный музей в Карлсруэ.